Carbó es un apellido de origen español que puede hacer referencia a:

Personas 
 Alejandro Carbó, profesor argentino;
 Juan José Carbó, historietista español.

Lugares 

 Carbó, un municipio del estado de Sonora, México;
 Carbó, pueblo cabecera del municipio anterior.

Instituciones 
  Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, un prestigioso e  importante centro de enseñanza de la provincia de Córdoba, Argentina.